Extruderen, vormgevingstechniek waarbij een vervormbaar materiaal door een matrijs geperst wordt
 Extrusie (geologie), het opstijgen van materiaal (vast, vloeibaar en gasvormig) uit een vulkaan